Усенко Іван (маляр)
 Усенко Іван Васильович (1983) — білоруський хокеїст, захисник. 
 Усенко Іван Степанович